Golubac je lahko:
 Golubac, Mionica (Srbija)
 Golubac (Srbija)